Dido, Queen of Carthage steht für:

 Dido, Queen of Carthage (Marlowe), Theaterstück von Christopher Marlowe (ca. 1584–1586)
 Dido, Queen of Carthage (Storace), Oper von Stephen Storace (1792)